De FIM MotoGP Rookies Cup 2010 was het vierde seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 10 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 1 mei op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 4 september op het Misano World Circuit verreden.

De Amerikaanse rijder Jacob Gagne behaalde dit seizoen de titel.

Kalender 
In vergelijking met het seizoen 2009 is de kalender van 2010 op een aantal plaatsen gewijzigd. Waar in het voorgaande seizoen enkel de opener op het Circuito Permanente de Jerez en de finale op het Automotodrom Brno over twee races werden verreden, was dat dit jaar ook het geval op het TT-Circuit Assen en de Sachsenring. Daarnaast is de race op Donington Park vervangen door de race op het Misano World Circuit.

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2010
Motorsport in 2010